Reily ist der Familienname folgender Personen:
 Emmet Montgomery Reily (1866–1954), US-amerikanischer Politiker
 Luther Reily (1794–1854), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Reily Township
 Reilly
 Riley (Begriffsklärung)